

Geografia 
 Bouchy-Saint-Genest – comune francese situato nel dipartimento della Marna nella regione del Grand Est
 Le Genest-Saint-Isle – comune francese situato nel dipartimento della Mayenne, nella regione dei Paesi della Loira
 Oradour-Saint-Genest – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Vienne nella regione della Nuova Aquitania
 Saint-Étienne-la-Geneste – comune francese situato nel dipartimento della Corrèze nella regione della Nuova Aquitania
 Saint-Genest (Allier) – comune francese situato nel dipartimento dell'Allier della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Saint-Genest-d'Ambière – comune francese situato nel dipartimento della Vienne nella regione della Nuova Aquitania
 Saint-Genest-de-Beauzon – comune francese situato nel dipartimento dell'Ardèche della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Saint-Genest-de-Contest – comune francese situato nel dipartimento del Tarn nella regione dell'Occitania
 Saint-Genest-Lachamp – comune francese situato nel dipartimento dell'Ardèche della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Saint-Genest-Lerpt  – comune francese situato nel dipartimento della Loira della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi 
 Saint-Genest-Malifaux – comune francese situato nel dipartimento della Loira della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Saint-Genest (Vosgi) – comune francese situato nel dipartimento dei Vosgi nella regione del Grand Est
 Saint-Julien-la-Geneste – comune francese situato nel dipartimento del Puy-de-Dôme nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson – comune francese situato nel dipartimento della Marna nella regione Grand Est
 Villers-Saint-Genest – comune francese situato nel dipartimento dell'Oise della regione dell'Alta Francia

Persone 
 Charles-Claude Genest (1639-1719) – scrittore e drammaturgo francese
 Gudrun Genest (1914-2013) – attrice e doppiatrice tedesca
 Ludovic Genest (1987) – calciatore francese
 Rick Genest (1985-2018) – modello canadese
 Véronique Genest (1956) – attrice francese